Луганская область,р.Украина.